Ermita de San Jorge puede designar varios edificios cristianos, bajo la advocación de San Jorge.

Ermita de San Jorge en El Puig.
Ermita de San Jorge en Huesca.
Ermita de San Jorge en Cáceres.
Ermita de San Jorge en Villatobas, Toledo.
Ermita de San Jorge en Navaconcejo, Cáceres.
Ermita de San Jorge en Sotillo de la Ribera, Burgos.